Hökesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hökesjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (50,9 ha)
Hökesjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (57,2 ha)

Se även
Höksjön
Hökasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn